Папава Акакій Амбакович (1890—1964) — грузинський письменник, журналіст і громадський діяч.
 Папава Володимир Георгійович (* 1955) — радянський та грузинський вчений, ректор Тбіліського державного університету.
 Папава Михайло Григорович (1906—1975) — радянський кінодраматург; лавреат Державної премії СРСР.
грузинські прізвища